Кла́вдия Миха́йловна Половико́ва (урождённая Диде́нко; ) — советская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР (1954). Мать актрисы Валентины Серовой.

Биография 
Родилась в Харькове, в семье рабочего. После окончания харьковской школы занималась на литературно-художественных курсах, выступала в театре Н. Н. Синельникова, где и была замечена М. М. Тархановым, посоветовавшего учиться драматическому искусству в Москве.

В 1921 окончила Школу-студию Малого театра. С 1 сентября 1921 по 15 сентября 1936 — артистка Театра-студии Малого театра (с 1932 года — Новый театр).

Затем играла в Московском театре Революции (1934—1936), Театре имени Леси Украинки (Киев) (1936—1938), Ленинградском театре имени Пушкина (1938—1939).

В 1939—1941 — артистка Московского театра имени Ленсовета, в 1941—1959 — Московского театра драмы.

Похоронена на Новом Донском кладбище (участок 4, аллея 2).

Семья 
 Первый муж — Василий Васильевич Половиков (Васыль Половык) (1893—1966), инженер-гидролог.
 Дочь — Валентина Серова (1917—1975), актриса театра и кино.
 Зять (в 1936) — Валентин Поляков, актёр московского Театра рабочей молодёжи (ТРАМ).
 Зять (с 1938) — Анатолий Серов (1910—1939), лётчик-истребитель, комбриг.
 Внук — Анатолий Анатольевич Серов (1939—1975).
 Зять — Константин Симонов (1915—1979), писатель, поэт, драматург и общественный деятель.
 Внучка — Мария Константиновна Симонова (род. 1950). Воспитывалась Клавдией Михайловной, поскольку по решению суда её матери Валентине Серовой (злоупотреблявшей алкоголем) было запрещено проживать с дочерью.
 Второй муж  Абрам (Аркадий) Павлович Эфроимсон (псевдоним Э. Фрам) (1904—1992), журналист и радиокорреспондент , редактор Центрального телевидения, брат Владимира Эфроимсона (1908—1989).

Театральные роли 

 Абигайль («Стакан воды» Э. Скриба)
 Анна Марковна («Зыковы» М. Горького)
 Анфиса («Похождения Бальзаминова» А. Островского)
 Гертруда («Мачеха» О. де Бальзака)
 госпожа Капулетти («Ромео и Джульетта» У. Шекспира)
 донна Анна («Каменный гость» А. Пушкина)
 Карин Брат («Кино-роман» Г. Кайзера)
 Кручинина («Без вины виноватые» А. Островского)
 Лариса Огудалова («Бесприданница» А. Островского) 
 Лиза Калитина («Дворянское гнездо» по И. Тургеневу)
 Луиза («Захватчики»)
 Мария Стюарт («Мария Стюарт» Ф. Шиллера)
 Марта («Благочестивая Марта» Т. де Молины)
 Оксана («Гибель эскадры» А. Корнейчука)
 проститутка Мэг («Миллион Антониев» В. Градова и В. Орлова)
 фру Линде («Нора» Г. Ибсена)
 Юдифь («Уриэль Акоста» К. Гуцкова)

Театр Революции (Московский драматический театр им. Вл. Маяковского) 
 1945 — «Лисички» Л. Хелман — Реджина
 1945 — «Обыкновенный человек» Л. Леонова — Вера Ладыгина
 1947 — «Молодая гвардия» по А. А. Фадееву, режиссёр: Н. П. Охлопков — Любовь Шевцова
 195 — «Третья молодость» братьев Тур — Снежинская
 1953 — «Гроза» [[Островский, Александр Николаевич|А. Островского], режиссёр: Н. П. Охлопков — Кабанова 
 1955 — «Персональное дело» А. Штейна) — Малютина

Фильмография 
  — Рваные башмаки — слепая
  — Поколение победителей — мать Светлова
  — Том Сойер — тётя Полли
  — Трое с одной улицы — прачка, мать Ваньки
  — Огненные годы — Юзефа
  — Принц и нищий — мать
  — Глинка — Луиза Карловна Иванова (в этом же фильме снималась и её дочь)
  — Судьба барабанщика — старуха
  — Идиот — Нина Александровна Иволгина
  — Колыбельная — Анфиса
  — Чудотворная — Прасковья Петровна, учительница
  — Русский лес — Семёниха
  — Хоккеисты — Нина Владимировна
  — Война и мир — княгиня Друбецкая
  — Фитиль № 42 (новелла «Коварство и любовь») — академик Руденко

Примечания

Ссылки 
 Клавдия Половикова на странице проекта Чапаев.
 Фотография и краткая биография на проекте «Киносозвездие»  

Похороненные на Донском кладбище